Yamagata (prefectuur), een Japanse prefectuur
Yamagata (stad), de hoofdstad van de Japanse prefectuur Yamagata
Yamagata (Kunohe), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamagata
Yamagata (Gifu), een stad in de Japanse prefectuur Gifu
Yamagata (Ibaraki), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki
Yamagata (Nagano), een gemeente in de Japanse prefectuur Nagano

Personen met de achternaam Yamagata
Aritomo Yamagata, een Japanse minister-president
Rachael Yamagata, een Amerikaanse singer-songwriter